Ballwieser ist der Familienname von_

 Dennis Ballwieser (* 1980), deutscher Arzt, Journalist, Verlagsmanager und Buchautor
 Wolfgang Ballwieser (* 1948), emeritierter deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre.